Тиреотропный гормон
 ТТГ-Югра — российский мини-футбольный клуб.